Bonet (indumentària), lligadura rígida, rodona, de quatre becs cap amunt, usada pels eclesiàstics i, antigament, pels estudiants i els graduats

 Topònims:
 Aeroport de Son Bonet, aeroport al municipi de Marratxí (Mallorca)
 Bonet (Albacete), municipi manxec a la província d'Albacete
 Borda de Bonet, borda de Sarroca de Bellera (Pallars Jussà)
 Cal Bonet, diversos indrets
 Can Bonet, diversos indrets
 Muntanya d'en Bonet, serra de Llagostera (Gironès)
 Sa Colla de Can Bonet, associació folklòrica sense ànim de lucre del municipi de Sant Antoni de Portmany (Eivissa)
 Sant Bonet, municipi francès al departament del Losera
 Sent Bonet del Gard, municipi francès al departament del Gard
 Sent Bonet de Montaurós, municipi francès al departament del Losera
 Sent Bonet de Salendrenca, municipi francès al departament del Gard
 Serrat de Bonet, muntanya d'Àger (la Noguera)
 Tossal d'en Bonet, muntanya de Sarral (Conca de Barberà)
 Biografies:
 Prenom: 
 Bonet de Clarmont (Alvèrnia, ca. 623 - Lió, 710), bisbe de Clarmont 
 Bonet de Toledo (m. ca. 892), arquebisbe de Toledo 
 Cognom:
 Antoni Bonet i Castellana (Barcelona, 1913 - 1989), arquitecte, urbanista i dissenyador català
 Blai Bonet Rigo (Santanyí, Mallorca, 1926 - 1997), poeta i escriptor mallorquí
 Carles Josep Bonet i Revés (Lleida, 1954), matemàtic i polític català 
 Cosme Bonet Bonet (Ses Salines, 1974), polític balear 
 Elena Bonet Mancheño (Lleida, 1960), política valenciana d'origen català 
 Francesc Bonet i Dalmau (Valls, 1840 - 1898), enginyer industrial català del sector tèxtil i inventor
 Jaume Bonet, diversos personatges 
 Joan Bonet de Paredes (Oriola, 1647 - ? 1710), compositor i notari de la Inquisició valencià
 Joan Bonet i Baltà (Vilafranca del Penedès, 1906 - l'Hospitalet de Llobregat, 1997), eclesiàstic i historiador català
 Joan Bonet Gelabert (Palma, 1917 - 1991), periodista i escriptor mallorquí, pare dels cantautors Joan Ramon i Maria del Mar Bonet
 Joan Ramon Bonet Verdaguer (Palma, 1944), fotògraf i cantautor mallorquí
 Jordi Bonet, diversos personatges
 Josep Bonet i Cufí (Fonteta, 1913 – Girona, 1982), polític gironí
 Isidre Bonet i Palau, metge i polític català 
 Lisa Bonet, actriu d'ascendència afroamericana i jueva
 Lluís Bonet, diversos personatges
 Manuel Bonet i Muixí (Barcelona, 1913 - Roma, 1969), eclesiàstic que feu la seva formació entre Barcelona i Roma
 Maria del Mar Bonet Verdaguer (Palma, 1947), cantant mallorquina
 Narcís Bonet i Armengol (Barcelona, 1933), compositor català
 Pere Bonet i Cuito (Lleida, 1901 - París, 1980), polític i sindicalista català
 Pere Bonet Mir, Bonet de San Pedro o de Sant Pere (Palma, Illes Balears, 1917 - 2002), cantant, compositor, autor i arranjador musical
 Ramon Bonet Vallverdú (Valls, 1830 - Tarragona, 1905), organista i compositor català
 Romà Bonet i Sintes (Barcelona, 1886 - 1966), caricaturista i pintor
 Miscel·lània: Tricicle Bonet, primer vehicle amb motor de combustió interna fabricat a Catalunya (1889)